Sandweg ist der Ortsname von

 Sandweg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Sandweg (Sasbachwalden), Weiler der Gemeinde Sasbachwalden, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sandweg (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern
 Sandweg (Windberg), Ortsteil der Gemeinde Windberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Sandweg ist der Straßenname von

 Sandweg (Frankfurt am Main), Straße in Frankfurt am Main, Hessen

Sandweg ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Sandweg (1927–2008), deutscher Bildhauer und Grafiker